Schlotmann ist der Familienname folgender Personen

 Axel Schlotmann (* 1939), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Ulrich Schlotmann (* 1962), deutscher Schriftsteller
 Volker Schlotmann (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Schlotmann (1941–2011), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch
Schlottmann